Николай Юрьевич Березовский (20 ноября 1949, Москва — 19 апреля 1996, там же) — российский военный историк, историограф, кандидат исторических наук, специалист по истории русского флота.

Биография 
Из семьи служащих. В 1968—1970 проходил службу в рядах Советской армии. В 1978 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ).

1984 — кандидат исторических наук. Тема диссертации: «Ленинский комсомол — активный участник возрождения советского военно-морского флота (1921—1928 гг.)».

В 1990—1992 — старший научный сотрудник сектора истории Государственного научно-исследовательского института морского транспорта.

С 1992 — пресс-секретарь председателя Росархива. Также одновременно работал старшим научным сотрудником редакции «Военной энциклопедии», старшим научным сотрудником военно-энциклопедического управления Института военной истории Министерства обороны РФ.

Автор трудов по истории отечественного флота, морской политике Российского государства, в том числе биографий военно-морских деятелей.

Сочинения 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (суперобл,)
  (в пер.)

Литература 
  (в пер.)

Историки СССР
Историки России
Историки военно-морского флота